Svjetska liga u vaterpolu 2017. 16. je izdanje ovog natjecanja. Završni turnir je održan od 20. do 25. lipnja 2017. u Ruzi u Moskovskoj oblasti u Rusiji. Svoj peti uzastopni i ukupno deveti naslov dominantno je osvojila Srbija.

Dne 14. ožujka 2017. godine Hrvatska je u petom kolu natjecanja u europskoj kvalifikacijskoj skupini B pobijedila Francusku 16:6. Ta je utakmica značajna pošto je to prvi službeni nastup neke hrvatske reprezentacije u Vukovaru.

Kvalifikacije

Europa

Skupina A

Skupina B

Skupina C

Ostali kontinenti 

Kvalifikacijski turnir održao se u Gold Coastu u Queenslandu u Australiji od 25. do 30. travnja.

25. travnja 2017.

26. travnja 2017.

27. travnja 2017.

28. travnja 2017.

29. travnja 2017.

Za peto mjesto

Za treće mjesto

Završnica

Završni turnir

Skupina A

Skupina B

Izbacivanje

Izvori 

2017
 2017